Полуденная — топоним:

Реки 
 Полуденная (приток Большой Пали) — река в Пермском крае.
 Полуденная (приток Большой Гари) — река в Свердловской области.
 Полуденная (приток Вобловицы) — река в Кировской области.
 Полуденная (приток Колыча) — река в Кировской области.
 Полуденная (приток Нижнего Чермоза) — река в Пермском крае.
 Полуденная (приток Сойги) — река в Архангельской области.
 Полуденная (приток Утлана) — река в Республике Коми.
 Полуденная (приток Частой) — река в Пермском крае.
 Полуденная (приток Чикмана) — река в Пермском крае.
 Полуденная (приток Шестой) — река в Пермском крае.
 Полуденная (приток Юга) — река в Пермском крае.
 Полуденная (река, впадает в Воткинское водохранилище) — река в Пермском крае.
 Полуденная (река, впадает в Камское водохранилище) — река в Пермском крае.

Населённые пункты 
 Полуденная — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Полуденная — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Полуденная — деревня в Новолялинском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Полуденовка
 Полуденский